«Синий мустанг» (также «Голубой мустанг», ) — одна из работ скульптора Луиса Хименеса, известная местным жителям под названием «Блюцифер» ().

Представляет собой монолитную скульптуру мустанга ярко-синего цвета со светящимися ночью красными глазами, выполненную из стекловолокна, установленную в международном аэропорту Денвера 11 февраля 2008 года.

История 

«Синий мустанг» был одним из первых представлен общественной художественной комиссии в 1993 году для установки в международном аэропорту Денвера. Скульптура восьмифутовой высоты демонстрировалась в Оклахомском университете.

Реальное произведение из стекловолокна с металлической арматурой, установленное в аэропорту, имеет 9,8 м в высоту и массу в 4,1 т. Находится на разделительной полосе бульвара Peña Boulevard.

Это произведение Хименеса известно также потому, что убило своего автора, когда часть создаваемой скульптуры упала на художника в его студии. После смерти Хименеса монумент был завершён силами его помощников при участии членов семьи и профессиональных художников, расписывающих гоночные автомобили — Camillo Nuñez и Richard LaVato.

Установленная в аэропорту монументальная скульптура синего мустанга с красными глазами жителям города кажется жуткой, за что её прозвали Блюцифером. В 2009 году денверский девелопер недвижимости Rachel Hultin привлекла некоторое внимание СМИ, когда запустила страницу на Facebook против этого произведения.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Искусство, которое убивает

Скульптуры XXI века
Скульптурные изображения лошадей
Достопримечательности Колорадо
Здания и сооружения Денвера